Guajira peut désigner :

 Guajira : un genre de musique cubaine ;
 Guajira : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Indígena Bolivariano Guajira dans l'État de Zulia au Venezuela ;
 Alta Guajira : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité d'Indígena Bolivariano Guajira dans l'État de Zulia au Venezuela ;
 La Guajira : l’un des 32 départements de la Colombie.

Homonymie de toponyme